Montecolombesi – abitanti di Monte Colombo
Montecolombesi – abitanti di Montescudo-Monte Colombo